Burow (Mecklenburg-Voor-Pommeren), Duitsland
 Burów, Polen